Kanál může znamenat:
 vodní kanál
 kanál (přivaděč) – uměle vybudovaný přivaděč vody do míst, kde se dále využívá na zásobování vodou, zvýšení vodního stavu (např. v přehradě) apod.
 zavlažovací kanál – vodní tok, přivaděč, uměle vytvořený za účelem zavlažování
 odvodňovací kanál (drenážní kanál) – vodní tok, odvaděč, uměle vytvořený za účelem odvodnění
 kanál (stoková síť)
 kanál (stoka) – stoka, součást kanalizace
 vpust – šachta krytá mříží ve vozovce nebo obdobné ploše, umožňující vtok vody do dešťové kanalizace** kanál (průtok) – průtok, krátká řeka
 plavební kanál (průplav) – uměle vytvořená vodní cesta, která slouží k vodní dopravě
 kanál (dřevoplavba) – umělý vodní tok sloužící k splavování dřeva, také splavovací kanál
 kanál (kanoistika) – trasa vyhrazená pro slalom na divoké vodě
 veslařský kanál – trasa vyhrazená pro veslování a rychlostní kanoistiku
 kanál (metro) – snížený prostor mezi kolejniceemi v metru
 informační kanál – zdroj informací
 kanál (radiotechnika) – frekvenční pásmo pro přenos radiového signálu (elektromagnetického vlnění)
 kanál (telekomunikace) – přenosový kanál (signálový kanál)
 kanál (digitální obraz) – černobílá reprezentace specifické barvy
 kanál (televize) – televizní kanál
 kanál (satelit) – satelitní kanál
 kanál (biologie) (membránový kanál) – protein umožňující transport určitých druhů molekul po nebo proti jejich koncentračnímu spádu
 iontový kanál – bílkovinný kanál v buněčné membráně, propouštějící různé ionty, například draslíkový kanál či sodíkový kanál

vlastní jméno
 Lamanšský průliv – zkráceně nazývaný Kanál

 film
 Kanály (Kanał) – polský film režiséra Andrzeje Wajdy z roku 1957
 Informační kanál – (v angl. orig. Conduit) je čtvrtá epizoda první série amerického sci-fi seriálu Akta X

Externí odkazy